Les Forges může být:

 Les Forges (Creuse) – bývalá francouzská obec v departementu Creuse začleněná do obce Gouzon
 Les Forges (Morbihan) – francouzská obec v departementu Morbihan
 Les Forges (Deux-Sèvres) – francouzská obec v departementu Deux-Sèvres
 Les Forges (Vosges) – francouzská obec v departementu Vosges